Amèrica:
 1 WTC i 2 WTC, torres Nord i Sud al complex financer World Trade Center de Nova York, destruïdes l'any 2001
 San Remo Apartments o The San Remo, immoble de pisos a Manhattan (Nova York)
 Time Warner Center, originalment AOL Time Warner Center, a Nova York

 Àsia:
 Bahrain World Trade Center, a la ciutat d'Al-Manama (Bahrain)
 Torres dels Emirats, a la ciutat de Dubai, formades pels gratacels Emirates Office Tower i Jumeirah Emirates Towers Hotel
 Torres Petronas, a Kuala Lumpur (Malàisia)

 Europa:
 Torres Venecianes, torres d'accés al recinte de l'Exposició de 1929, a Barcelona
 Puerta de Europa, gratacels inclinats de Madrid
 Torres de Colón, anteriorment Torres de Jerez, a Madrid
 Gemelos 26, dos gratacels bessons situats a Benidorm (Marina Baixa)
 Miragolf Playa 1, Miragolf Playa 2 i Torre Pinar, que constitueixen el complex residencial Miragolf Playa de Benidorm (Marina Baixa)
 Torres D'Oboe, complex residencial a Benidorm (Marina Baixa)
 Torres Bessones del Deutsche Bank, a Frankfurt (Alemanya)
 Tours Société Générale, gratacels de despatxos de La Défense (París)
 Tours Aillaud o Tours Nuage, conjunt immobiliari situat a Nanterre (França)
 Tours Mercuriales, immobles de despatxos situats a Bagnolet (França)
 Torres de Santa Cruz, complexe residencial de Santa Cruz de Tenerife (illes Canàries)